Plaats in Indonesië
 Leyangan (Penawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Leyangan (Ungaran Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java